Seel bezeichnet:

 einen deutschen Motorradhersteller, siehe Seel (Motorradhersteller)

Seel ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Seel (1829–1907), deutscher Maler
 Barbara Riedmüller-Seel (* 1945), deutsche Soziologin, Hochschullehrerin und Politikerin (SPD), MdA Berlin
 Ceri Seel (* 1968), walisischer Schauspieler

 Daniel N. Seel (* 1970), deutscher Pianist und Komponist
 Daniela Seel (* 1974), deutsche Lyrikerin und Verlegerin
 Eddy Seel (* 1970), belgischer Supermoto-Fahrer
 Elke Seel-Viandon alias Claire Vernay (* 1943), freie Schriftstellerin und Juristin
 Fritz Seel (1915–1987), deutscher Chemiker
 Gerd Seel, (* 1954) Unternehmer und Firmengründer der Fa. SEEWIND Windenergiesysteme
 Gerhard Seel (* 1940), deutscher Philosoph
 Hanns Seel (1876–1941), deutscher Jurist
 Hans Seel (1898–1961), deutscher Pharmakologe, Toxikologe und Hochschullehrer
 Heinrich Wilhelm Seel (1776–1821), Direktor der Musterschule in Frankfurt am Main
 Helmut Seel (1933–2021), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Johann Richard Seel (1819–1875), deutscher Maler und Grafiker
 Louis Seel (1881–1958), deutscher Maler
 Ludwig Richard Seel (1854–1922), deutscher Architekt
 Manfred Seel (1946–2014), mutmaßlicher deutscher Serienmörder
 Martin Seel (* 1954), deutscher Philosoph
 Norbert M. Seel (* 1947), deutsche Erziehungswissenschaftler
 Otto Seel (1907–1975), deutscher Altphilologe
 Pierre Seel (1923–2005), französischer KZ-Überlebender
 Rolf Seel (* 1953), deutscher Politiker (CDU)

 

Seel ist ein Ortsname:

 Seel (Wolfersdorf), Ortsteil der Gemeinde Wolfersdorf, Landkreis Freising, Bayern
 Seel (Gemeinde Sankt Margareten), Ortschaft von St. Margareten im Rosental, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten

Siehe auch:
 Sehl (Begriffsklärung)
 SEL